Gongyi, città-contea della città-prefettura di Zhengzhou
19258 Gongyi, asteroide